Кавилоте има више значења:

 Кавилоте (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кавилоте (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику